Ponath ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Friedrich Gustav Ponath (1812–1881), deutscher Reichsoberhandelsgerichtsrat
 Markus Ponath (* 2001), deutscher Fußballtorhüter
 Nina Ponath (* 1988), deutsche Schriftstellerin und Autorin